Motocyklowe Grand Prix Japonii 2014 – piętnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która zostanie rozegrana 12 października 2014 na torze Motegi.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
Motocyklowe Grand Prix Japonii
2014 w Japonii